Ел Порвенир, Ла Есперанза има више значења:

 Ел Порвенир, Ла Есперанза (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Порвенир, Ла Есперанза (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику